Gouden Poort (Jeruzalem), de stadspoort van Jeruzalem waardoor in de christelijke traditie Jezus als messias de stad binnenkwam
Gouden Poort (kunst), de uitbeelding van de ontmoeting van Joachim en Anna in Jeruzalem in de kunst
Gouden Poort (Istanboel), een kasteel in Istanboel
Gouden Poort (Gdańsk), een stadspoort in Gdańsk
Gouden Poort (Kiev), een stadspoort in Kiev
Gouden Poort (Vladimir), een stadspoort en bijbehorende toren in Vladimir

Zie ook
Golden Gate (doorverwijspagina)